Трельяж — может означать:

 Трельяж — лёгкая, в основном деревянная решётка для вьющихся растений, парковое сооружение и мотив геометрического орнамента.
 Трельяж — трёхстворчатое, реже двухстворчатое зеркало.
 Трельяж — редко употребляемое другое название беседки.
 Трельяж — разновидность орнамента в виде косой сетки.

Примечания